Siese est un prénom masculin dans l'Égypte antique. Il est porté par :
 Siese (vizir d'Amenemhat II)
 Siese (grand prêtre d'Osiris)

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité